

Населені пункти та їхні частини

 Ауґустово — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ауґустово — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ауґустово — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустово — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустово — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Ауґустово — село в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Ауґустово — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Ауґустово — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ауґустово — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Ауґустово — частина села Мсцишевиці в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Ауґустово — осада в гміні Бжозе Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ауґустово — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки